

Белль — місто, штат Міссурі
 Белль — місто, штат Західна Вірджинія

Див. також 
 Генріх Белль
 Белле
 Бель